Agna kan syfta på:

 Agna – ett släkte av skalbaggar
 Agna, Veneto, kommun i Italien